

Patronyme 

 Chris Tynan (né en 1966), joueur canadien de rugby à XV ;
 Katharine Tynan (1859-1931), écrivaine irlandaise, poétesse et romancière ;
 Tommy Tynan (né en 1955), joueur anglais de football.

Toponyme 

 Tynan, census-designated place américaine située au Texas.